El Puig de la Serra de Montner és una muntanya de 1.207,8 metres del límit dels termes comunals d'Arles i de Sant Llorenç de Cerdans, tots dos a la comarca del Vallespir, a la Catalunya del Nord.

Es troba a l'extrem meridional del terme comunal d'Arles i a la zona septentrional del de Sant Llorenç de Cerdans. És l'extrem sud-oest de la Serra de Montner i al nord-est de la Serra de la Garsa. És també al sud-oest del Coll de la Senyoral i al sud-est del Coll de l'Espinàs.

Referències 

Muntanyes d'Arles
Muntanyes de Sant Llorenç de Cerdans